Котка върху горещ ламаринен покрив може да се отнася за:
 Котка върху горещ ламаринен покрив, пиеса на Тенеси Уилямс;
 Котка върху горещ ламаринен покрив, филм от 1958 година;
 Котка върху горещ ламаринен покрив, британски телевизионен филм от 1976 година;
 Котка върху горещ ламаринен покрив, американски телевизионен филм от 1984 година.